Видна Обмана (Vidna Obmana) — псевдоним бельгийского эмбиент музыканта Дирка Серриаса.

Бельгийский музыкант и продюсер Дирк Серриас родился и вырос в Антверпене. Он начал записывать музыку в конце 80-х годов и для этих целей взял себе псевдоним Vidna Obmana, что на сербском языке означает «оптическая иллюзия», термин, который очень хорошо подходит к музыке Дирка. Сначала его работы представляли собой экспериментальные шумовые композиции, однако уже на рубеже 80-х и 90-х годов его стиль начал быстро меняться в сторону почти изоляционистской эмбиентной эстетики, исследующей тематику спокойствия, одиночества и скорби.

Первые несколько дисков Дирк выпустил самостоятельно, пока в 1993 году на лейбле American ND не вышел его первый официальный альбом Ending Mirage. Он был восторженно принят критиками как один из лучших экземпляров пост-классической экспериментальной электронной музыки. С этого момента альбомы Vidna Obmana выходят довольно часто. В последнее время Дирк начал внедрять в свои медитативные текстуры ритмический рисунок, как правило, сотрудничая при этом с каким-либо перкуссионистом. При этом он часто возвращается к своим ранним минималистичным экспериментам, что создает трудности в определении принадлежности той или иной композиции к тому или иному этапу творчества. Словно для создания ещё большей неразберихи, в последнее время появилось множество сборников ранних и неизданных вещей Vidna Obmana. Также в последнее время Дирк много работает в совместных проектах.

Дискография 
(не полная)
 Passage in Beauty Projekt, 1991.
 Shadowing in Sorrow Projekt, 1991.
 Ending Mirage Projekt, 1992.
 Echoing Delight 1993.
 Memories Compiled CD1 — Monument Of Empty Colours 1994
 Memories Compiled CD2 — Gathering In Frozen Beauty 1994
 Parallel Flaming (with Djen Ajakan Shean)1994.
 Revealed By Composed Nature 1994
 The Spiritual Bonding 1994.
 The Transcending Quest 1995
 Untitled (with Asmus Tietchens) 1995
 The River Of Appearance 1996
 Well Of Souls (with Steve Roach) 2CD 1996
 Cavern Of Sirens (with Steve Roach) 1996
 Twilight of Perception Projekt, 1995.
 Crossing the Trail Projekt, 1997.
 Ascension of Shadows (совместно со Steve Roach) Projekt, 1998.
 Echo Passage (with Alio Die) 1999
 Spirits (with Jan Marmenout) 1999
 The Shape Of Solitude (with Serge Devadder) 1999
 True Stories (with Jeff Pearce) 1999
 Circles & Artifacts (with Steve Roach) 2000
 The Surreal Sanctuary Hypnos, 2000.
 The Contemporary Nocturne Hypnos, 2000.
 Tremor Relapse/Release, 2001.
 Soundtrack for the Aquarium Hypnos, 2001.
 Deep Unknown (with Brendan Lane) 2002
 An Opera for Four Fusion Works, Act 1 - Echoes Of Steel Hypnos, 2002.
 Echoes Of Steel (with Dreams In Exile) 2002
 Innerzone (with Steve Roach) 2002
 The Shifts Recyclings (with Asmus Tietchens) 2CD 2003
 Spore 2003
 Spirit Dome (совместно со Steve Roach) Projekt, 2004.
 An Opera for Four Fusion Works, Act 2 - Phrasing The Air Hypnos, 2004.
 An Opera for Four Fusion Works, Act 3 - Reflection On Scale Hypnos, 2006.
 An Opera For Four Fusion Works, Act 4 - The Bowing Harmony 2007
 Spirit Dome/Live Archive - reissue, 2 CD Projekt, 2009 совместно со Стивом Роучем

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20091123183923/http://www.vidnaobmana.be/
 http://www.discogs.com/artist/Vidna+Obmana 
 http://www.dirkserries.com/ 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения